Denna artikel handlar om efternamnet Melin. För andra betydelser se Melin (olika betydelser).

Melin är ett relativt vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Melin 6 002
 Mellin 492
 Mehlin 49
Tillsammans blir detta 6 543 personer.

Personer med efternamnet Melin eller med varianter av detta namn

A
 Adolf Melin (1880–1958), konstnär
 Anders Melin (matematiker) (född 1943)
 Andreas Melin (född 1968), kompositör, sångtextförfattare och musiker
 Anne-Charlotte Melin (född 1938), undervisningsråd
 Anneli Melin (född 1976), friidrottare
 Annika Ström Melin (född 1956), journalist och författare
 Annika Sundbaum-Melin (1962–2018), journalist och författare
 Axel Eric Melin (1737–1786), organist, musikledare, kompositör

B 
 Bengt-Olof Melin (1919–2006), arkitekt
 Berendt Mellin (1608–1690), militär och ämbetsman
 Björn Melin (född 1935), konstnär
 Björn Melin (född 1981), ishockeyspelare
 Bo Melin (född 1964), konstnär

C 
 Cai Melin (1925–2013), diplomat och översättare
 Carina Melin (född 1941), sångare, skådespelare och kostymdesigner, känd som Carina Ahrle
 Carl Melin (1877–1960), arkitekt
 Carl Johan Mellin (1851–1924), svensk-amerikansk ingenjör och uppfinnare
 Claes Mellin (1923–1991), svensk arkitekt
 Curry Melin (1923–2005), meteorolog

D
 Dag Melin (1887–1976), arkitekt
 Dan Mellin (född 1945), författare
 Daniel Melin (1892–1979), skolledare och präst
 David Melin (1899–1983), präst
 Douglas Melin (1895–1946), zoolog och friidrottare

E
 Elias Melin (1889–1979) botaniker

F
 Frans Melin (1852–1926), läkare

G
 Georg Henrik af Melin (1769–1839), generalmajor
 Gunnar Melin (1883–1951), finländsk jägaröverste
 Gustaf Mellin (1840–1919), lantbrukare och politiker
 Gustaf Henrik Mellin (1803–1876), författare och präst

H
 Hannes Melin (född 1989), fälttävlansryttare
 Hans Melin (1916–1993), kriminalkommissarie
 Hans Magnus Melin (1805–1877), teolog och präst
 Hilding Melin (1899–1994), bank- och börsman
 Hilmer Melin (1892–1948), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Hjalmar Mellin (1854–1933), finländsk matematiker

I
 Ingvar S. Melin (1932–2011), finländsk politiker

J
 Jeanita Melin (1911–1973), norsk-dansk mannekäng och sångerska
 Joel Mellin (född 1985), väderpresentatör
 John Melin, flera personer
 John Melin (skådespelare) (1895–1966)
 John Melin (grafiker) (1921–1992), grafisk formgivare och reklamman
 Johan Adolf Melin (1855–1939), bildkonstnär med artistnamnet Johnny Millar
 Josef Melin (född 1987), artist, musiker, låtskrivare
 Josef Melin (präst) (1887–1970)
 Judith Melin (född 1952), ämbetsman
 Jürgen Mellin (1633–1713), greve, militär, ämbetsman

K
 Karl Alfred Melin (1849–1919), skald, psalmförfattare och skolman

L
 Lars Melin, flera personer
 Lars Melin (militär) (1729–1789)
 Lars Melin (språkforskare) (född 1939)
 Lars Melin (skådespelare) (född 1967)
 Lars-Fritiof Melin (1917–2000), militär
 Lena Anér Melin (1928–2022), översättare
 Lena Mellin (född 1954), journalist

M
 Margareta Melin (född 1935), författare och psalmdiktare
 Martin Melin, flera personer
 Martin Melin (författare) (1969–2021), skribent och populärlingvist
 Martin Melin (polis) (född 1967), vinnare av TV-programmet Robinson
 Mats Melin, flera personer
 Mats Melin (jurist) (född 1951), ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
 Mats Melin (skådespelare) (född 1969), känd som ICA-Jerry
 Mertil Melin (född 1945), generallöjtnant, hovstallmästare
 Mårten Melin (född 1972), barnboksförfattare

O
 Olav S. Melin (född 1950), finländsk journalist och chefredaktör
 Olof Melin (1834–1925), skeppsredare och politiker
 Olof Werling Melin (1861–1940), militär, skapare av stenografisystem

P
 Patrik Melin (född 1971), friidrottare
 Paul Melin (1893–1970), präst
 Peter Melin (1948–2008), journalist och chefredaktör

R
 Ragnar Melin (1890–1985), hydrolog
 Roger Melin (född 1956), ishockeyspelare
 Roger Melin (författare) (född 1953)
 Ruben Melin(1903–1983), präst

S
 Samuel Melin (1849–1931), präst
 Samuel Melin (1885–1976), präst 
 Signe Persson-Melin (1925–2022), formgivare och konstnär
 Sigurd Melin, flera personer
 Sigurd Melin (psalmförfattare) (1887–1945), frälsningsofficer, sångförfattare
 Sigurd S:son Melin (1910–1998), militär
 Sven Melin, flera personer
 Sven Melin (friidrottare) (1928–1989)
 Sven Melin (skådespelare) (1912–1966), skådespelare och sångare

T
 Thure Melin (1912–2007), bilhandlare och racerförare
 Tomas Melin (född 1982), politiker
 Torgny Melin, dansbandsledare
 Truls Melin (1958–2022), skulptör

U
 Ulf Melin (född 1952), politiker och ämbetsman
 Ulrika Melin (1767–1834), textilkonstnär

Källor

Svenska efternamn